Il doppio del Hall of Fame Tennis Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jordan Kerr e Jim Thomas erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Mardy Fish e John Isner hanno battuto in finale 6–4, 7–6(1), Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi

Teste di serie

  Nicolas Mahut /  Fabrice Santoro (primo turno)
  Scott Lipsky /  David Martin (primo turno)

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 2008
ATP Tour 2008